Евтушевский — фамилия.

 Евтушевский, Василий Адрианович (1836—1888) — российский педагог, редактор и общественный деятель; автор ряда учебников.
 Евтушевская, Альбина Станиславовна  (род. 1942) — советская и российская актриса кино.